
 Persona – in filosofia, individuo della specie umana
 Persona – in linguistica, persona grammaticale

Cinema 
 Persona – film di Ingmar Bergman del 1966
 Persona – film di Takashi Komatsu del 2000

Diritto 
 Persona – concetto giuridico
 Persona fisica – concetto giuridico
 Persona giuridica – concetto giuridico

Musica 
 Persona – album di Oren Ambarchi del 2000
 Persona – EP dei Karnivool del 2001
 Persona – album di Queen Latifah del 2009
 Persona – album di Marracash del 2019

Altro 
 Persona – rivista letteraria italiana
 Persona – serie di videogiochi
 Persona – genere di molluschi gasteropodi, appartenente alla famiglia Personidae
 Proton Persona – berlina 4 o 5 porte prodotta dalla casa automobilistica malese Proton

Pagine correlate 
 Person
 Persone

Altri progetti